Вільський — прізвище; має жіночу форму Вільська.

Відомі носії 
 Вільський Вадим Костянтинович (1925—2001) — радянський актор театру та кіно.
 Вільський Веніамін Володимирович (1925—1980) — Герой Радянського Союзу.
 Теофіл Юзеф Вільський (1935—2022) — католицький прелат, допоміжний єпископ Каліша з 8 квітня 1995 року по 31 жовтня 2011 року.